Bresnik est un toponyme qui peut désigner :
Bresnik, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
Bresnik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.

 Patronyme
 Randolph Bresnik (né en 1967), astronaute américain.